Буздя́кский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Буздякский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Буздяк, находящееся в 112 км от Уфы.

Географическое положение 
Район находится в западной части Республики Башкортостан. Площадь территории составляет 1710 км².

Расположен на севере Бугульминско-Белебеевской возвышенности, поверхность которой покрыта овражно-балочной сетью. Территория района имеет вытянутую форму с севера на юг, входит в Предуральскую степь. Речную сеть образует верхнее течение реки Чермасан с притоками. Почвенный покров образуют, в основном, чернозёмы, на юге местами — серо-лесные почвы. Леса, в основном, из липы, дуба, осины, берёзы, в виде редких островных массивов занимают 12 % площади района. Ресурсы недр представлены месторождениями нефти, глины и песчано-гравийной смеси.

История 
Образован 20 августа 1930 года, когда, согласно постановлению президиума ВЦИК, было ликвидировано разделение Башкирской АССР на кантоны и образовано 48 районов.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 25,39 тыс. чел.
 2035 — 21,37 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: татары — 60,2 %, башкиры — 30,4 %, русские — 7,4 %, лица других национальностей — 2 %.

Административное деление 
В Буздякский район как административно-территориальную единицу республики входит 12 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 12 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Буздякском районе 81 населённый пункт.

 Упразднённые населённые пункты
Законом Республики Башкортостан от 23.05.2016 № 373-з упразднен посёлок Центрального отделения Буздякского совхоза.

Экономика 
Сельскохозяйственная специализация района — возделывание зерновых культур, сахарной свёклы, подсолнечника, молочно-мясное скотоводство и свиноводство.

Транспорт 
Район с востока на запад пересекают железная дорога Чишмы — Инза и автодорога М-5 «Урал», с севера на юг — автодорога Чекмагуш — Буздяк — Давлеканово.

Социальная сфера 
В районе 55 общеобразовательных школ, в том числе 21 средняя, профессиональное училище, 28 массовых библиотек, 53 клубных учреждения, 3 больницы. С 1931 года издаётся районная газета на русском и татарском языках «Буздякские новости» — «Бүздәк яңалыклары». С 2009 года публикуется рекламная газета «Буздякский экспресс».

См. также 
 Дворец Тевкелевых

Примечания

Ссылки 
 buzdyak.bashkortostan.ru Официальный сайт Буздякского района Республики Башкортостан
 БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (научный справочник)

Районы Башкортостана
Буздякский район